

Конюшки (Конюшкі) — село в гміні Фредрополь Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Конюшкі — село в гміні Новий Двур Сокульського повіту Підляського воєводства
 Конюшки (Конюшкі) — сільська гміна Другої Речі Посполитої та Третього Райху

Див. також 
 Конюшки